Кариљос има више значења:

 Кариљос, Барио де Кариљос (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кариљос, Лос Кариљос (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кариљос, Сан Николас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику